Ливадија има више значења:

 Ливадија, Грчка
 Ливадија (област), Грчка
 Ливадија (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ливадија (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Палата Ливадија, Крим